

Geografia 
 Elverum – comune norvegese della contea di Innlandet, distretto di Østerdalen

Persone 
 Kim René Elverum Sorsell – ex saltatore con gli sci norvegese
 Phil Elverum – cantautore e produttore discografico statunitense

Altro 
 Autorizzazione di Elverum – decreto provvisorio adottato dalla Norvegia durante la seconda guerra mondiale